Микуляк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Микуляк Владислав Степанович (*1984) — український футболіст, нападник клубу «Минай».
 Микуляк Володимир Григорович (1921—1995) — український вчений у галузі хірургії, педагог, громадський діяч.
 Микуляк Олександр Васильович (*1976) — український футболіст, нападник.

Українські прізвища